Narrenturm – powieść historyczna z elementami fantastyki autorstwa Andrzeja Sapkowskiego
 Narrenturm – obiekt w Wiedniu, dawny ośrodek odosobnienia dla osób psychicznie chorych, obecnie Muzeum Patologiczno-Anatomiczne